Muschelblume steht für:

Wassersalat (Pistia stratiotes) aus der Familie der Aronstabgewächse
Moluccella laevis aus der Familie der Lippenblütler